Dit is een lijst van planetoïden 42601-42700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42601) - || 1998 AN10|| 2 januari 1998 || J. Broughton
|-
| (42602) - || 1998 BX6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (42603) - || 1998 BP12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (42604) - || 1998 BT15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (42605) - || 1998 BR25|| 27 januari 1998 || Kleť
|-
| (42606) - || 1998 DD || 16 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (42607) - || 1998 DQ10|| 23 februari 1998 || NEAT
|-
| (42608) - || 1998 DD24|| 28 februari 1998 || J. M. Roe
|-
| (42609) - || 1998 DB34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (42610) - || 1998 DD35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (42611) Manchu || 1998 EU1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (42612) - || 1998 EL3|| 1 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (42613) - || 1998 EC4|| 2 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (42614) - || 1998 EY6|| 2 maart 1998 || L. Tesi, A. Caronia
|-
| (42615) - || 1998 EV11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (42616) - || 1998 EX20|| 3 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (42617) - || 1998 FJ1|| 20 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (42618) - || 1998 FM8|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (42619) - || 1998 FE12|| 25 maart 1998 || Kleť
|-
| (42620) - || 1998 FS13|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (42621) - || 1998 FW20|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42622) - || 1998 FF26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42623) - || 1998 FT27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42624) - || 1998 FJ28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42625) - || 1998 FZ29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42626) - || 1998 FU31|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42627) - || 1998 FF33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42628) - || 1998 FH41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42629) - || 1998 FL43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42630) - || 1998 FE47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42631) - || 1998 FR48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42632) - || 1998 FQ53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42633) - || 1998 FW58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42634) - || 1998 FF60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42635) - || 1998 FS60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42636) - || 1998 FO61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42637) - || 1998 FZ61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42638) - || 1998 FL62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42639) - || 1998 FW63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42640) - || 1998 FX63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42641) - || 1998 FD65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42642) - || 1998 FQ66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42643) - || 1998 FX66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42644) - || 1998 FE67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42645) - || 1998 FW67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42646) - || 1998 FF69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42647) - || 1998 FY69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42648) - || 1998 FR72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42649) - || 1998 FM76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42650) - || 1998 FZ76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42651) - || 1998 FF77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42652) - || 1998 FS78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42653) - || 1998 FE88|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42654) - || 1998 FC107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42655) - || 1998 FU108|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42656) - || 1998 FU113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42657) - || 1998 FC117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42658) - || 1998 FQ118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42659) - || 1998 FR121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42660) - || 1998 FR126|| 29 maart 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (42661) - || 1998 FT126|| 29 maart 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (42662) - || 1998 FQ133|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42663) - || 1998 FD134|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42664) - || 1998 FG143|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (42665) - || 1998 HF4|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (42666) - || 1998 HU6|| 22 april 1998 || ODAS
|-
| (42667) - || 1998 HK20|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (42668) - || 1998 HR20|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (42669) - || 1998 HH33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (42670) - || 1998 HY35|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (42671) - || 1998 HQ68|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42672) - || 1998 HL91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42673) - || 1998 HL94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42674) - || 1998 HS95|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42675) - || 1998 HW119|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (42676) - || 1998 HS121|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (42677) - || 1998 HY129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (42678) - || 1998 HR130|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (42679) - || 1998 HL138|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42680) - || 1998 HL143|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42681) - || 1998 HV143|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42682) - || 1998 HF145|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (42683) - || 1998 HS148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (42684) - || 1998 HQ150|| 20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (42685) - || 1998 JY || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (42686) - || 1998 JH1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (42687) - || 1998 JS1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (42688) - || 1998 JV4|| 1 mei 1998 || LINEAR
|-
| (42689) - || 1998 KX || 23 mei 1998 || P. G. Comba
|-
| (42690) - || 1998 KY5|| 24 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (42691) - || 1998 KT11|| 23 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (42692) - || 1998 KG35|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (42693) - || 1998 KQ38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (42694) - || 1998 KQ44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (42695) - || 1998 KM54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (42696) - || 1998 KO62|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (42697) - || 1998 LP2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (42698) - || 1998 MB1|| 19 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (42699) - || 1998 MO8|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (42700) - || 1998 MO10|| 19 juni 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten